Наумко Дарія Мар'янівна ( 1959) — українська художниця декоративно-ужиткового мистецтва.
 Наумко Ігор Михайлович ( 1951) — український геолог, геохімік-мінералог.
 Наумко Тетяна Федорівна ( 1948) — російська тенісистка і тренер з тенісу.